

Браунстаун — місто, штат Індіана
 Браунстаун — місто в окрузі Кембрія, штат Пенсільванія
 Браунстаун — селище, штат Іллінойс
 Браунстаун — переписна місцевість в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія